

En biologie 
En biologie de l'évolution, la diversification d'un groupe d'organismes, conduisant à la constitution de nouvelles espèces et de groupes taxonomiques plus élevés, s'appelle une radiation évolutive.

En nutrition, la diversification alimentaire désigne la période durant laquelle un bébé commence à s’alimenter avec autre chose que le lait.

En économie 
 En aménagement du territoire, la diversification consiste à rechercher de nouvelles implantations industrielles, ou dans les services, pour relayer la disparition progressive des branches de l'économie locale, frappées d'obsolescence.
 En finance, la diversification d'un portefeuille d'actifs financiers est une stratégie d'investissement qui permet, soit de réduire le risque pour un niveau de rentabilité donné, soit d'améliorer la rentabilité pour un niveau de risque donné.
 En stratégie d'entreprise, la diversification est le fait pour une entreprise d'investir dans de nouvelles activités.
 En agriculture, la diversification est l'affectation de certaines des ressources d'une exploitation à d'autres produits et, en particulier dans les pays riches, à des activités non agricoles telles que la restauration et commerces.

Voir aussi